A Tini titánok a DC Comics képregénysorozatának a címe.

A Tini titánok lehetséges jelentései:

 Tini titánok (televíziós sorozat)
 Tini titánok, harcra fel! (televíziós sorozat)
 Teen Titans (videójáték, 2005)
 Teen Titans (videójáték, 2006)